Hyannis kan vara:

 Hyannis, Massachusetts
 Hyannis Port, Massachusetts
 Hyannis, Nebraska